Plexo venoso vertebral (Plexus venosus vertebralis) é uma rede de veias que se estende ao longo de toda a coluna vertebral. É constituído de veias delgadas e sem válvulas. É dividido em Plexo Venoso Vertebral Interno (PVVI) e em Plexo Venoso Vertebral Externo (PVVE).

Veias